John Bolton – attore statunitense
 John Bolton – fumettista britannico
 John Bolton – sollevatore neozelandese
 John Gatenby Bolton – astronomo britannico
 John R. Bolton – ambasciatore statunitense

Pagine correlate 
 Bolton